Stres je lahko:
 Stres, pojem iz psihologije in biologije
 Stres, priimek več znanih ljudi